Abadie  est un nom de famille d'origine gasconne ou béarnaise dont l'origine étymologique du mot est Abadia et qui signifie Abbaye.

Patronyme 

  ;
 Aurélie Abadie (1982-), joueuse française de rink hockey ;
 Caroline Abadie (1976-), personnalité politique française ;
 Catherine Abadie-Reynal (1955-), archéologue française;
 Charles Abadie (1842-1932), ophtalmologiste français ;
 Claude Abadie (1920-2020), clarinettiste de jazz français ;
 François Abadie (1930-2001), personnalité politique française ;
 Geoffrey Abadie (1965-2015), joueur français de rugby à XV ;
 Georges Abadie (1924-2017), personnalité politique française ;
 Henri Abadie (1963-), coureur cycliste français ;
 Henry Richard Abadie (1841-1915), lieutenant-gouverneur de Jersey ;
 Joseph Abadie (1873-1934), neurologue français ;
 Jules Abadie (1876-1953), chirurgien français, membre du comité français de la Libération nationale ;
 Lisandro Abadie (1974-), chanteur lyrique argentin ;
 Lucien Abadie (1937-1983), joueur français de rugby à XV ;
 Pascal Abadie (1855-1932), poète bigourdan et félibre français ;
  ;
  ;
 René Abadie (1935-1996), coureur cycliste français ;
 William Abadie (1977), acteur français.

Toponyme 

 Maison Abadie, immeuble d'habitation tunisois.

Patronyme français